detective (beroep), een beroep
detectiveverhaal, een literair genre
films:
Détective (1985) van Jean-Luc Goddard
Detective (2005), televisiefilm van David S. Cass met Tom Berenger
Detective (televisieserie), Britse televisieserie (1964-1969)